Крейцер — багатозначний термін.

Гроші 
 Крейцер (монета) — розмінна грошова одиниця, що була в обігу на території деяких країн, зокрема в Австрійській, Австро-Угорській імперіях, зокрема, в Королівстві Галичини та Володимирії, Швейцарії, Італії, Німеччині.

Прізвище 
 Рудольф Крейцер — французький скрипаль, композитор, диригент та педагог.